Capital Punishment (peine capitale) peut faire référence à :   
 Capital Punishment, un album du rappeur Big Pun ; 
 Pari tragique (Capital Punishment), film muet de 1925.

Voir aussi 
 WWE Capitol Punishment, un événement de catch-pay-per-view 2011